Пётр Шу́бин:
 Шубин, Пётр Алексеевич (1902—1968) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Шубин, Пётр Евгеньевич (род. 1944) — советский футболист, российский тренер.